Зарудянский сельский совет (укр. Зарудянська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Зарудянский сельский совет — входит в состав Оратовского района Винницкой области.
 Зарудянский сельский совет — входит в состав Роменского района Сумской области.
 Зарудянский сельский совет — входит в состав Збаражского района Тернопольской области.
 Зарудянский сельский совет — входит в состав Зборовского района Тернопольской области.